Кальбек, Макс (нем. Max Kalbeck; 4 января 1850, Бреслау — 4 мая 1921, Вена) — немецкий поэт, музыковед, музыкальный критик.
 Кальбек — замок, расположенный на территории нижнерейнской общины Веце.